Wildpret ist die Bezeichnung für:

 Wildbret
 Hermann Wildpret, Schweizer Botaniker